Велле (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии.
Велле, Гораций Аркадьевич (1909—1975) — русский и французский переводчик и писатель.